Kyparissi (  ‚Zypresse’) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:

der Ortsgemeinschaften:
 Kyparissi (Grevena) im Gemeindebezirk Agios Kosmas der Gemeinde Grevena, Region Westmakedonien
 Kyparissi (Lokri) im Gemeindebezirk Atalandi der Gemeinde Lokri, Region Mittelgriechenland
 Kyparissi (Dirfys-Messapia) im Gemeindebezirk Messapia der Gemeinde Dirfys-Messapia auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Kyparissi (Monemvasia) im Gemeindebezirk Zarakas der Gemeinde Monemvasia, Region Peloponnes

der Dörfer:
 Kyparissi (Istiea-Edipsos) im Gemeindebezirk Istiea der Gemeinde Istiea-Edipsos auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Kyparissi (Erymanthos) im Gemeindebezirk Tritea der Gemeinde Erymanthos, Region Westgriechenland
 Kyparissi (Sparti) im Gemeindebezirk Pellana der Gemeinde Sparti, Region Peloponnes
 Kyparissi (Ikaria) im Gemeindebezirk Evdilos der Gemeinde Ikaria, Region Nördliche Ägäis

Siehe auch:
 Kyparissia